Mindoa är ett släkte av svampar. Mindoa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mindoa